Запад штата Санта-Катарина () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Население составляет 1 200 712 человек (на 2010 год). Площадь — 27 312,742 км². Плотность населения — 43,96 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 15 661 492 818,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 13 791,85 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,810 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Шапеко
 Конкордия
 Жоасаба
 Сан-Мигел-ду-Уэсти
 Шаншере

Санта-Катарина
Мезорегионы Бразилии